União Metalo-Mecânica, afgekort UMM, een Portugese fabriek voor metaalbewerking en een voormalige autofabrikant
 Oemm, "moeder" in het Arabisch